Choc au Louvre est la quarantième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Rosy. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Résumé

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
  
  
 

Album de bande dessinée sorti en 1966
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1964